al-Dschauf (, auch al-Jawf) bezeichnet:

 Provinz al-Dschauf, eine saudi-arabische Provinz
 Sakaka, eine saudi-arabische Stadt, auch als al-Dschauf bekannt
 Gouvernement al-Dschauf, eine jemenitische Provinz
 al-Dschauf (Jemen), eine Stadt im Jemen
 al-Dschauf (Libyen), eine Stadt in Libyen
Siehe auch:
 Al-Jouf-Klasse, eine Klasse schneller Patrouillenboote